ТКЭ — многозначная аббревиатура:
 ТКЭ — кран-трубоукладчик электрический
 ТКЭ — теплокоммунальная энергетика
 ТКЭ — Транскомплектэнерго

См. также 
 ТКЭ — технико-криминалистическая экспертиза документов
  — аббревиатура латиницей